Марк Данилович Безручко (; 31 октября 1883, Токмак — 10 февраля 1944, Варшава) — военный деятель, генерал-хорунжий Армии УНР.

Биография 

Родился в г. Токмак на Запорожье. Окончил Одесское пехотное юнкерское училище (1908). В 1914 окончил Николаевскую академию Генерального штаба. На разных офицерских должностях в российской армии. Воевал и был ранен в годы Первой мировой войны.

С 8 мая 1918 — помощник, а с 15 декабря 1918 начальник оперативного отдела Главного управления Генерального штаба Армии Украинской Народной Республики. С 12 марта 1919 — начальник штаба Отдельной Запорожской бригады им. Симона Петлюры Действующей армии УНР. С 26 апреля 1919 — начальник штаба Корпуса Сечевых Стрельцов (командир Евгений Коновалец), член Стрелецкой Рады. 7 декабря 1919 был интернирован польскими властями.

С января 1920 года — командир 6-й стрелковой дивизии Сечевых Стрельцов, которая принимала участие в первом Зимнем походе. После подписания Варшавского договора 1920 года украинские дивизии Безручко и Удовиченко начали совместно с польской армией наступление на Киев во время советско-польской войны. 7 мая 1920 года дивизия Безручко вместе с польскими частями заняла Киев.

С августа 1920 года командовал Средней группой войск Армии УНР, которая, проведя в октябре контрнаступление против большевистских войск, заняла Подолье по линии Шаргород-Бар-Литин.

В августе 1920 года 6-я дивизия под командованием Безручко участвовала в обороне Замостья и последующих боях с 1-й Конной армией РККА, известных как битва при Комарове. 5 октября 1920 ему присвоено звание генерал-хорунжего.

В конце 1920 года возглавлял военную миссию и штаб Армии УНР в Варшаве.

С 23 мая по 5 августа 1921 года руководил военным министерством правительства Украинской Народной Республики за границей (в изгнании), член Высшего Военного Совета УНР. С 1927 г. был членом засекреченного украинского Генерального штаба министра военных дел УНР в изгнании генерала Владимира Сальского. Работал в Варшаве в польском военном картографическом институте.

В 1931-1935 годах — председатель Украинского военно-исторического общества в Варшаве.

Был редактором и издателем военно-исторического мемуарного сборника «За Державу». Автор книги «Украинские сечевые стрельцы на службе Отечеству».

Погиб в Варшаве при невыясненных обстоятельствах зимой 1944 года. Похоронен на православном кладбище в Варшаве, рядом с могилой своего друга генерала Всеволода Змиенко. Здесь же похоронены около сотни выдающихся полководцев и государственных деятелей УНР.

Память 
В честь Безручко в 2016 году переименованы улица, переулок и проезд в городе Винница.
В 2016 году переименована улица в Киеве.
23 июня 2018 года во Вроцлаве в районе Стабловице названо кольцо им. Марка Безручка

См. также 
 Безручко-Высоцкие

Примечания

Библиография 
 «Українські Січові Стрільці на службі Батьківщині»

Ссылки 
 Безручко Марко 
 Непам’ять слави генерала Безручка 
 Перемога в обороні Замостя — честь української зброї 
 Історія стосунків українського та польського народів 
 

Участники Первой мировой войны (Россия)
Генерал-хорунжие (УНР)
Похороненные на Православном кладбище Варшавы